Фионин — фамилия; имеет женскую форму Фионина.
 Фионин, Семён Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Фионин, Сергей Семёнович (1921—1978) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, сержант, Герой Советского Союза.